

Нагорена — присілок, Білохолуницький район, Кіровська область
 Нагорена — присілок, Слободський район, Кіровська область